

Михайловськ — місто, Нижньосергинський район, Свердловська область
 Михайловськ — місто, Шпаківський район, Ставропольський край
 Михайловськ — присілок, Кіясовський район, Удмуртія

Див. також 
 Михайловський